Clothar the Frank è un romanzo di Jack Whyte pubblicato in Italia in due parti:

 Il Cavaliere di Artù
 Il marchio di Merlino